{{Карточка сезона национального чемпионата|
|логотип = K League Classic.png

Чемпионат Республики Корея по футболу 2018 (, ) — 15-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания KEB Hana Bank.

Действующий чемпион — Чонбук Хёндэ Моторс.

Регламент

Общие сведения- 
12 клубов-участников сыграют традиционный трёх-круговой турнир из 33 туров (каждая команда проведёт по три матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). На втором этапе команды разбиты на две группы. В первой группе:  команды, занявшие места с 1-го по 6-е определяют чемпиона и призеров, а также  команды, которые будут представлять Южную Корею в азиатских кубках сезона 2019 года. Во второй группе: команды, занявшие места с 7-го по 12-е, определяют команду, занявшую 12-е место  - выбывающую в К-Лигу Челленж. Команда, занявшая 11-е место, играет стыковые матчи с командой из К-Лиги Челленж. Результаты первого этапа сохраняются.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК 
В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2019 Южную Корею будут представлять 4 клуба: чемпион Южной Кореи, вице-чемпион  и обладатель кубка Южной Корейской футбольной ассоциации 2018 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клуб, занявший 3-е место в турнирной таблице, будет стартовать с раунда плей-офф. В случае, если кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2018, то в ЛЧ АФК 2019 Южную Корею будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Клубы-участники

Команды, получившие повышение в классе (К лига Челлинжа, сезон 2017 года) 
 Кённам

Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Республики Корея по футболу 2017 года) 
 Кванджу

Турнирная таблица

Потуровая турнирная таблица

1-33 тур

34-38 тур

Стыковые матчи K Лига 1 — K Лига 2 
Заброс вылета происходит в двух играх и ямах Восемнадцатого в K Лиге 1 победителю 2-го тура плей-офф K Лиги 2 2018. Победитель этого прыжка получает место для чемпионата K Лиги 1, в то время как проигравший входит в K Лигу 2.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт К-лиги 1 

2018
Спорт в Республике Корея в 2018 году
Корея